El evento de concurso completo por equipo femenino de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tomó lugar el 30 de julio en el North Greenwich Arena.

Clasificación

Equipos calificados

Resultados

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

Concurso completo